Сто франков Делакруа () — французская банкнота, эскиз которой разработан 24 марта 1978 года и выпускалась Банком Франции с 2 августа 1979 года до замены на банкноту сто франков «Сезанн».

История 
Банкнота относится к новой серии «Известные художники и композиторы», в которую вошли банкноты с портретами Берлиоза, Дебюсси, Кантена де Латура, Монтескьё и Паскаля. Банкноты серии печатались с 1978 по 1995 год. Банкнота начинает изыматься из обращения с 1 февраля 1999 года и лишена статуса законного платежного средства в связи с переходом на евро. Обменивалась на евро до 31 января 2009 года.

Описание 
 
Дизайн банкноты разработан художником Люсьеном Фонтанароза и гравёрами Анри Рено и Жаком Комбетом.
 
Доминирующими цветами являются коричневый и оранжевый.
 
Аверс: по центру, автопортрет Эжена Делакруа на переднем плане с двумя кистями, на фоне картины «Свобода, ведущая народ».
 
Реверс: то же автопортрет Делакруа, но на этот раз художник изображён с гусиным пером в руке, пишущий в свой знаменитый дневник. На заднем плане, деревья на улице Фюрстенберг, где находится музей художника.
 
Водяной знак — голова Делакруа.
 
Размеры банкноты составляют 160 мм х 85 мм.

Литература 
 Musée Carnavalet : L’art du billet. Billets de la Banque de France 1800—2000, Banque de France/Paris-Musées, 2000 — ISBN 978-2879004877
 Claude Fayette, Les billets de la Banque de France et du Trésor (1800—2002), C. Fayette Éd., 2003 — ISBN 978-2951634312
 Tristan Gaston-Breton : Indispensable Billet. Petites et grandes histoires du billet de banque en France, Le Cherche midi, 2007 — ISBN 978-2-7491-0444-7
 M. Kolsky, J. Laurent et A. Dailly : Les Billets de France, 1707—2000, coll. «Histoire du papier-monnaie français», Les éditions du Landit, 2009 — ISBN 978-26079260903

Примечания 

 100
Номиналы во франках
Появились в 1979 году во Франции
1979 год в экономике
Банкноты, вышедшие из обращения в 2009 году
Эжен Делакруа